Maćkowiak – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Maćkowiak 
 Alfons Maćkowiak (1916–2017) – polski uczestnik II wojny światowej, żołnierz 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
 Barbara Maćkowiak (1932–2021) – polska metrolożka, inżynier elektronik
 Edmund Maćkowiak (1887–1942) – polski polityk
 Edmund Maćkowiak (1903–1971) – polski chórmistrz i kompozytor
 Janusz Maćkowiak (ur. 1940) – polski polityk, rolnik, były poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 Kamil Maćkowiak (ur. 1979) – polski aktor teatralny i filmowy
 Marek Maćkowiak (ur. 1958) – wielokrotny mistrz świata i Europy w szachach heksagonalnych
 Marian Maćkowiak (ur. 1928) – ksiądz katolicki, kanonik honorowy Warmińskiej Kapituły Katedralnej
 Rafał Maćkowiak (ur. 1975) – polski aktor
 Robert Maćkowiak (ur. 1970) – polski lekkoatleta (sprinter), wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy
 Walenty Maćkowiak (ur. 1929) – hodowca roślin, były poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 Władysław Maćkowiak (1910–1942) – prezbiter, błogosławiony katolicki